Кала може да се отнася за:
 Кала – род растения с единствен представител Calla palustris
 Кала – едно от имената на растението калия (Zantedeschia aethiopica)
 Калата – псевдоним на актьора Георги Калоянчев